Cadetti – categoria dell'atletica leggera in Italia
 Partito dei cadetti (Partito Costituzionale Democratico) – partito politico russo del passato
 Campionato Cadetti – torneo calcistico italiano del passato, gestito dalla Lega Nazionale

Pagine correlate 
 Cadetto